Zsigmond József  (1919–2001) erdélyi magyar néprajzi, erdészeti szakíró.
Zsigmond József ökölvívó